Ре́кис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Рекис, Арвидс (род. 1979) — латвийский хоккеист.
 Рекис, Гунтис (род. 1974) — латвийский саночник.
 Рекис, Кристоферс (род. 2003) — латвийский футболист.